Департамент Сан-Альберто  () — департамент в Аргентине в составе провинции Кордова.

Административный центр — Вилья-Кура-Брочеро.

История 
Департамент был выделен в 1858 году из департамента Сан-Хавьер. Название ему было дано в честь епископа

География 
Департамент расположен на западе провинции Кордова.

Департамент граничит:
на севере — с департаментом Почо
на северо-востоке — с департаментом Крус-дель-Эхе
на востоке — с департаментами Пунилья, Санта-Мария
на юге — с департаментом Сан-Хавьер
на юго-западе — с провинцией Сан-Луис
на западе — с провинцией Ла-Риоха

Административное деление

Муниципалитеты
Вилья-Кура-Брочеро
Мина-Клаверо
Ноно
Сан-Педро

Коммуны
Амбуль
Арройо-де-лос-Патос
Лас-Кальес
Лас-Рабонас
Панаольма
Сан-Лоренсо
Сан-Висенте
Саусе-Арриба

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Кордова